Convent de Santa Anna d'Alcover, a l'Alt Camp
 Convent de Santa Anna d'Énguera, a la Canal de Navarrés
 Convent de Santa Anna de Blanes, a la Selva
 Convent de Santa Anna de Sant Mateu, al Baix Maestrat